Сезон 2018/2019 — 14-й сезон для «Томи» во втором по значимости дивизионе российского футбола, а также 62-й сезон клуба в чемпионатах СССР и России.

Первый официальный матч команда провела 17 июля 2018 года против «Факела», последний — 2 июня 2019 года против «Уфы».

По итогам сезона «Томь» заняла 3-е место в первенстве ФНЛ, после чего уступила в стыковых матчах, а в Кубке России дошла до 1/32 финала. Таким образом, третий сезон подряд клуб будет выступать в первенстве ФНЛ.

Форма 
 Поставщик формы:  Joma
 Титульный спонсор:  G-Drive

Состав

Основной состав

Игроки в аренде

Ушли по ходу сезона

Матчи

Товарищеские матчи

Первенство ФНЛ

Трансферы

Лето 2018

Пришли

Ушли

Зима 2018/2019

Пришли

Ушли 

* Футболист перешёл в клуб на правах аренды  
** Футболист вернулся в клуб из аренды

Статистика

Общая статистика 
По состоянию на 13 октября 2018 года

В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

2018/2019
Томь